Hodovo peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Hodovo, un village situé dans la municipalité de Berkovići et dans la République serbe de Bosnie ;
Hodovo, un village situé dans la municipalité de Stolac, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.